Der Name Runit steht für:

 eine Gesteinsart, siehe Schriftgranit
 eine Insel im Pazifischen Ozean, siehe Runit (Insel)
 ein Systemdienstprogramm für unixähnliche Betriebssysteme, siehe runit (Init-System)